

Населені пункти та їхні частини

 Кавчин — село в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кавчин — село в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Кавчин — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Кавчин — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Кавчин — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки